В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 2–6, 6–2, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix